Korteselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Välttämönselkä, sjö, Lappland, 
 Korteselkä (sjö i Finland), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar